

Geografia 
Buckhorn – CDP della California
Buckhorn – città del Kentucky
Buckhorn – CDP del Nuovo Messico
Buckhorn – CDP della Pennsylvania

Altro 
Buckhorn – stazione della metropolitana di Amburgo